Petals on the Wind (film) - Amerikaanse televisiefilm uit 2014
 Petals on the Wind (boek) - boek van Virginia C. Andrews, basis voor bovenstaande film